Adrien Segond (1769-1813), officier de marine ;
 Anne Segond (née en 1959), magistrate française ;
  Segond-Weber (1867-1945), actrice française ;
 Guy-Olivier Segond (1945-2020), personnalité politique suisse ;
 Louis Segond (1810-1885), théologien suisse, auteur de la traduction de la « Bible Segond » ;
 Paul Segond (1851-1912), chirurgien français, fils de Louis-Auguste ;
 Pierre Segond (1913-2000), organiste suisse.